ASIM peut désigner :
 Atmosphere-Space Interactions Monitor un instrument scientifique installé à bord de la Station spatiale internationale
 Association sportive Illzach Modenheim